Qi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Feng Qi
 Mu-Jie Qi